24. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2005 zostały rozegrane w Chorwacji między 17 a 25 września 2005 roku. Po raz drugi z rzędu mistrzyniami zostały Polki, po zwycięstwie w meczu finałowym w Zagrzebiu z Włoszkami 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:18). Pierwsze złoto Polki wywalczyły dwa lata wcześniej w Turcji.

Hale sportowe 
 Pula: Dom Sportova
 Zagrzeb: Dom Sportova

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 

 17 września

 18 września

 19 września

 21 września

 22 września

Grupa B 
 17 września

 18 września

 19 września

 21 września

 22 września

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8 
24 września 2005

Półfinały 
24 września 2005

Mecz o 7. miejsce 
25 września 2005

Mecz o 5. miejsce 
25 września 2005

Mecz o 3. miejsce 
25 września 2005

Finał 
25 września 2005

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2005 w piłce siatkowej
2005 w Chorwacji
Piłka siatkowa w Chorwacji